

Jeux de sociétés
 Cluedo, un jeu de société crée en 1949 et édité par Hasbro.

Jeux vidéo
 Cluedo, un jeu vidéo adapté du jeu de société, sorti pour la première fois en 1984 sur Commodore 64 ;
 Cluedo, jeu vidéo diffusé en CD-i.

Cinéma
 Cluedo, un film américain adapté du jeu de société, réalisé par Jonathan Lynn  et sortie en 1985.

Télévision
 Cluedo, un jeu télévisé français adapté du jeu de société et diffusé sur France 3 entre 1994 et 1995.
Cluedo, un jeu télévisé anglais adapté du jeu de société.
 Cluedo, nouvelle génération, une mini-série télévisée américaine adaptée du jeu de société, créée par Raven Metzner et diffusée en 2011 sur Hub Network.